Фонс ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэска, в составе автономного сообщества Арагон.Муниципалитет находится в составе района (комарки) Синка-Медио. Занимает площадь 55.61 км². Население — 1035 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 68 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Уэски